Vier Gebroeders (dorp), een dorp in het uiterste zuiden van Suriname
 Vier Gebroeders (bergketen), een berg in het uiterste zuiden van Suriname